Rechen steht für:
 ein Gartenwerkzeug, siehe Rechen (Werkzeug)

 eine Vorrichtung zur Filterung von Gewässern, der Treibgutrechen
 speziell Fanganlagen für Schwemmholz in der Holztrift, siehe Triftsperre und Abrechen
 eine Vorrichtung zum Schutz von Wasseranlagen, der Eisrechen 
 speziell eine Vorrichtung zur Abwasserreinigung, siehe Rechen (Kläranlage) 

 ein Heroldsbild (ein Zickzack-Muster) und eine gemeine Figur (Abbildung des Werkzeugs), siehe Rechen (Heraldik)

namentlich:
 Haus Rechen, Adelssitz in Bochum
 Rechen (Jachenau), Ortsteil der Gemeinde Jachenau, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Siehe auch:
 Rechnen, Rechn